Qunnersuaq bezeichnet:
 Qunnersuaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qunnersuaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qunnersuaq (Sund), Sund im Distrikt Narsaq, Grönland